Голубые береты:

 «Голубые береты» — концертный ансамбль ВДВ в составе 47-го Ансамбля песни и пляски ВДВ.
 «Голубые береты» — дебютный альбом концертного ансамбля ВДВ «Голубые береты», выпущенный в 1987 году.